Lebensenergie bezeichnet
 Trefferpunkte in (Computer-)Spielen
 Vitalität (oder Lebenskraft), die Fähigkeit, unter den vorgefundenen Umweltbedingungen zu gedeihen und zu überleben
 Orgon, den von Wilhelm Reich geprägten Namen für eine von ihm postulierte zunächst „biologische“, später „primordiale kosmische“ Energie.

Universelle Energien in Religionen:
 Qi (Ch'i; Ki; Gi) im Daoismus
 Pneuma
 Prana im Hinduismus
 Ashé (Aché, Ase, Axé) in der Religion der Yoruba
 Odem auf Althochdeutsch; siehe Atem